Le sigle WEP peut faire référence à :

 Wired Equivalent Privacy, un protocole réseau informatique ;
 Microsoft Windows Entertainment Pack, un ensemble de jeux vidéo créée par Microsoft pour son système d'exploitation Windows 3.x ;
 War Emergency Power (en français : « puissance d'urgence de guerre »), un réglage sur certains avions militaires de la Seconde Guerre mondiale.